Това е списък на по-значими реге групи и изпълнители.

Африка

Бразилия

България

Великобритания

Германия

Македония 
 Conquering Lion

Полша

Португалия

САЩ

Украйна

Финландия

Франция

Швеция 
 Kultiration

Ямайка